Roseland puede referirse a:

Comunidades en los Estados Unidos
 Roseland (California), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Sonoma;
 Roseland (Florida), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Río Indio;
 Roseland, un área comunitaria de Chicago, Illinois;
 Roseland (Indiana), un pueblo ubicado en el condado de St. Joseph;
 Roseland (Kansas), una ciudad ubicada en el condado de Cherokee;
 Roseland (Luisiana), un pueblo ubicado en la parroquia de Tangipahoa;
 Roseland (Minnesota), un área no incorporada ubicada en el condado de Kandiyohi;
 Municipio de Roseland, un municipio ubicado en el condado de Kandiyohi;
 Roseland (Nebraska), una villa ubicada en el condado de Adams;
 Municipio de Roseland, un municipio ubicado en el condado de Adams; o
 Roseland (Nueva Jersey), un borough ubicado en el condado de Essex.